Галицкая улица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

 Галицкая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Галицкая улица — улица в Киеве.
 Галицкая улица — улица во Львове.